Мировая группа — высшая ступень Кубка Дэвиса. Сборные, проигравшие в первом круге, попадают в плей-офф Мировой группы где играют стыковые матчи с командами, занявшими первые места в своих зонах, за право остаться в Мировой группе.

Турнирная сетка

Первый круг

Испания — Казахстан

Австрия — Россия

Канада — Франция

Швейцария — США

Чехия — Италия

Сербия — Швеция

Япония — Хорватия

Германия — Аргентина

Четвертьфинал

Испания — Австрия

Франция — США

Чехия — Сербия

Хорватия — Аргентина

Полуфинал

Испания — США

Аргентина — Чехия

Финал

Чехия — Испания

Ссылки 
 Официальный сайт 

1